Облачасти леопард или облачни леопард () је један од два припадника рода Neofelis, који потиче са Хималаја и насељава пределе југоисточне Азије. Ову врсту је 2008. године Међународна унија за заштиту природе прогласила рањивим таксоном. Назив је добио по туфнама које има по телу, односно, стручно зване розете. Оне заиста подсећају на облачиће, те отуд и назив „облачасти” (clouded). Ове азијске мачке веома се ретко могу видети игде на свету, те су њихове навике и начин живота још увек обавијени велом тајне. Ипак, зна се да насељавају предео од кишних шума Индонезије до подножја Хималаја у Непалу. Такође, утврђено је да су једна од најстаријих врста дивљих мачака на свету, јер подаци о њима датирају још од пре шест милиона година!

Распрострањеност и популација 
На Тајвану, облачасти леопард је званично проглашен изумрлим 2013. године. Наиме, током студије зоолога која је трајала 13 година, није пронађен ниједан примерак ове дивље мачке. Ипак, 2019. године је откривена читава група, па је покренута акција у коју су укључени научници, ренџери, локалне власти и становништво како би се ове животиње заштитиле од ловаца и угрожавања природног станишта. И у другим деловима Азије се ове дивље мачке ретко могу срести у природи, те су означене као осетљива животињска врста ‒ није угрожена али јој у будућности прети изумирање. Данас се најчешће могу видети у заточеништву, односно у зоолошким вртовима широм света. У дивљини, највише их има на острву Борнео у Индонезији, јер тамо нема тигрова и леопарда који их угрожавају.

Физички изглед 
Облачасти леопард има кратке али снажне ноге које имају „ротирајуће” зглобове. Они му помажу да се врло "елегантно" и с лакоћом спушта низ високо дрвеће. Према сведочењу научника који су га посматрали у природном станишту, његова кретња уз и низ дрвеће неретко изгледа као ход веверице. Има дугачак реп (од готово 90 центиметара) и уз помоћ њега одржава равнотежу. Занимљиво је да су облачасти леопарди једине дивље мачке које се низ дрвеће спуштају главом напред. И њихове велике шапе су таквог облика да се они с лакоћом хватају за кору дрвета и гране и крећу се по њима.

Филогенија

Референце

Спољашње везе 

Облачни леопарди
Рањиви таксони
Сисари Азије